Татлы

 Татлы — село в Агстафинском районе Азербайджана.
 Татлы (станция) в Респу́блике Башкортоста́н.
 Татлы — прежнее название города Межгорье (Башкортостан).
 Татлы — настоящая фамилия турецкого певца Ибрагима Татлысеса.

См. также 
 Татлар — село в Агдашском районе Азербайджана.
 Татляр — село в Дербентском районе Дагестана.
 Татлар — село в Кельбаджарском районе Азербайджана.